Bei der Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez (NStCM) waren verschiedene Fahrzeuge mit der Serienbezeichnung BDe 4/4 im Einsatz:

 NStCM BDe 4/4 231–232
 NStCM BDe 4/4 211